A 51ª edição da Vuelta decorreu entre 7 a 29 de Setembro de 1996 entre as localidades de Valência e Madrid. A corrida foi composta por 22 etapas, num total de mais de 3898 km, com uma média de 39,986 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1996
1996 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1996